Polder Buitenhuizen, ingepolderd deel van het IJ, doorsneden door het Noordzeekanaal in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Buitenhuizen (Assendelft), buurtschap in het noordelijke deel van deze polder.
Pont Buitenhuizen, veerpont over het Noordzeekanaal tussen Houtrakpolder en de buurtschappen Buitenhuizen en Nauerna.
Buitenhuizen (De Wolden), buurtschap in de Nederlandse provincie Drenthe.
Buitenhuizen, een gehucht bij Kolham